Натуральне число 476
 476 рік до нашої ери
 476 рік нашої ери